Ыджыд — топоним.

Реки

 Ыджыд-Терехевей
 Ыджыд-Сунаёль
 Ыджыд-Нам
 Ыджыд-Мичаю
 Ыджыд-Изья
 Ыджыд-оз